Brochfael ap Elisedd (c. 720 - 773), rei de Powys a Gal·les entre els anys 755 i 773.
 Brochwel Ysgithrog, o Brochwel ap Cyngen, (? - c. 560), rei de Powys als voltants del 550.